

Patronyme
 Jefferson Farfán (1984-) est un footballeur péruvien ;
 Martín Farfán (1965-) est un ancien coureur cycliste colombien ;
 Pedro Pascual Farfán de los Godos Pascual (1870-1945), fut archevêque de Lima (Pérou) de 1933 à sa mort ;
 Roberto Farfán (1973-), footballeur péruvien.

Homonymie de patronyme